Partizipant steht für:

 Teilnehmer
 Argument eines Prädikats in der Linguistik, siehe Argument (Linguistik)